Wills je lahko:
 Kenneth Agnew Wills, general
 Christopher Wills, botanik
 Garry Wills, zgodovinar
 Royal Barry Wills, arhitekt

Glej tudi 
 Willis
 Wiles